

Codici 
 MHC – codice vettore ICAO di Aero Jomacha
 mhc – codice ISO 639-3 della lingua mocho

Altro 
 MHC – sigla di Major Histocompatibility Complex, nome anglofono del complesso maggiore di istocompatibilità
 MHC – nome abbreviato di MHC Martin, una squadra di hockey su ghiaccio di Martin (Slovacchia)